Paul Edwin Curtis (né le  à Peterborough, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel retraité de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

| 1963-1964|| Petes de Peterborough || AHOJ ||2 ||0 ||1 ||1 ||7 ||1 ||0 ||0 ||0 ||4
|- 
| 1964-1965|| Petes de Peterborough || AHOJ ||56 ||0 ||7 ||7 ||90 ||12 ||0 ||2 ||2 ||19
|-
| 1965-1966|| Petes de Peterborough || AHOJ ||48 ||3 ||17 ||20 ||116 ||6 ||1 ||1 ||2 ||9
|- 
| 1966-1967|| Petes de Peterborough || AHOJ ||44 ||2 ||8 ||10 ||91 ||6 ||1 ||2 ||3 ||2
|-
| 1967-1968|| Apollos de Houston || CPHL ||62 ||1 ||8 ||9 ||150 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
| 1968-1969|| Apollos de Houston || LCH ||70 ||3 ||27 ||30 ||72 ||3 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
| 1969-1970|| Voyageurs de Montréal || LAH ||69 ||3 ||27 ||30 ||52 ||8 ||0 ||5 ||5 ||4
|-  
| 1969-1970|| Canadiens de Montréal || LNH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
| 1970-1971|| Kings de Los Angeles || LNH ||64 ||1 ||13 ||14 ||82 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-  
| 1971-1972|| Kings de Los Angeles || LNH ||64 ||1 ||12 ||13 ||57 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1972-1973|| Kings de Los Angeles || LNH ||27 ||0 ||5 ||5 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1972-1973||Blues de Saint-Louis || LNH ||29 ||1 ||4 ||5 ||6 ||5 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|1973-1974|| Swords de Cincinnati || LAH ||42 ||1 ||7 ||8 ||33 ||- ||- ||- ||- ||-
|-  
|1973-1974|| Reds de Providence || LAH ||24 ||2 ||14 ||16 ||4 ||15 ||5 ||8 ||13 ||22
|- 
| 1974-1975|| Stags du Michigan/Blades de Baltimore || AMH ||76 ||4 ||15 ||19 ||32 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-  
| 1975-1976|| Clippers de Baltimore || LAH ||54 ||2 ||8 ||10 ||33 ||- ||- ||- ||- ||- 

|185 ||3 ||34 ||37 ||161 ||5 ||0 ||0 ||0 ||2

Transactions en carrière 
 Le  : réclamé par les Kings de Los Angeles des Canadiens de Montréal au repêchage intra-ligue.
 Le  : échangé aux Blues de Saint-Louis par les Kings en retour de Frank St-Marseille.
 Le  : échangé aux Sabres de Buffalo par les Blues pour Réal Lemieux.
 En  : signe avec les Stags du Michigan comme agent libre.
 En  : signe avec les Clippers de Baltimore comme agent libre.

Honneurs et trophées 
 Deuxième équipe d'étoiles de la Ligue américaine de hockey en 1969-1970.

Notes et références 

Naissance en septembre 1947
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Petes de Peterborough
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur des Kings de Los Angeles
Joueur des Blues de Saint-Louis
Joueur des Voyageurs de Montréal
Joueur des Swords de Cincinnati
Joueur des Reds de Providence
Joueur des Clippers de Baltimore
Joueur des Stags du Michigan/Blade de Baltimore
Joueur des Apollos de Houston
Défenseur de hockey sur glace